

Населені пункти та їхні частини

 Ясна-Ґура — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ясна-Ґура — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ясна-Ґура — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Ясна-Ґура — частина села Домарадз у гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ясна-Ґура — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки